Blackfellow Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Blackfellow Creek (Bow River), Nebenfluss des Bow River (Ord River) in Western Australia
 Blackfellow Creek (Chapman River), Nebenfluss des Chapman River (Durack River) in Western Australia
 Blackfellow Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Blackfellow Creek (Lynd River), Nebenfluss des Lynd River in Queensland
 Blackfellow Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River) in Queensland
 Blackfellow Creek (West Baines River), Nebenfluss des West Baines River im Northern Territory